Cesare Bensi – politico italiano
 Raffaele Bensi – presbitero italiano
 Stefano Bensi – calciatore lussemburghese